Номер 371 имели по меньшей мере два советских завода:
 Ленинградский металлический завод (в 1939–1944 гг. — Государственный союзный завод № 371 имени Сталина 1-го Главного управления Наркомата вооружения СССР);
 Элекон (в 1960-е — 1970-е гг. — завод № 371 Министерства авиапромышленности СССР).

Предприятия машиностроительной промышленности СССР